

Sigle 
 Millennium edition – in Windows Me, sistema operativo della Microsoft

 Middle-earth Enterprises, società controllata dalla The Saul Zaentz Company

Chimica 

 Me – abbreviazione del gruppo metilico

Codici 
 ME – codice vettore IATA di Middle East Airlines
 ME – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Montenegro
 ME – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Messina (Italia)
 ME – codice ISO 3166-2:US del Maine (Stati Uniti d'America)
 ME – codice ISO 3166-2:ZW di Mashonaland East (Zimbabwe)

Fisica 
 me – massa a riposo dell'elettrone

Informatica 
 .me – dominio di primo livello del Montenegro

Mitologia 
 Me – concetto della cosmologia della mitologia sumera

Musica 
 Me – EP di RaeLynn del 2015
 Me – EP di Laura Marano del 2019
 Me – singolo di Paula Cole del 1998
 Me – singolo delle CLC del 2019
 Me! – singolo di Taylor Swift del 2019

Altro 
 Me – kana giapponese
 Me – prefisso RLM assegnato all'azienda aeronautica tedesca Messerschmitt AG
 ME – targa automobilistica di Messina (Italia)
 ME – targa automobilistica di Melk (Austria)
 ME – targa automobilistica di Mettmann (Germania)
 ME – targa automobilistica di Etolia (Grecia)
 ME – rete televisiva Mediaset

Altri progetti